Toretocnemus (« tibia perforé ») est un genre éteint d'ichthyosaures ayant vécu au Trias supérieur (Carnien), soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Ses restes fossiles ont été trouvés dans les calcaires d'Hosselkus en Californie.

Liste des espèces 
Toretocnemus a été nommé en 1903 par John Campbell Merriam. L'espèce type est T. californicus.

Seules deux espèces sont connues à ce jour :
  Toretocnemus californicus ;
  Toretocnemus zitelli.

Description 
Il mesurait environ  de longueur pour un poids de .

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste d'ichthyosaures

Genre d'ichthyosaures (nom scientifique)
Diapside du Trias supérieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1903